Международный футбольный турнир Малый Кубок мира 1969 года проходил в Венесуэле. Начиная с 1963 года он назывался Трофей Каракаса (Troféu Cidade de Caracas). В розыгрыше приняли участие три клуба. Они играли каждый с каждым по одному матчу. Все матчи были сыграны в Каракасе.

Результаты

Примечания

См. также 
 Малый Кубок мира-69 на сайте RSSSF

1969
1969 год в футболе
Международные соревнования по футболу в Венесуэле
1969 год в Венесуэле